Скалак — название населённых пунктов в Болгарии:

 Скалак — село, община Руен Бургасской области.
 Скалак — село, община Крумовград Кырджалийской области.
 Скалак, Иржи (род. 1992) — чешский футболист.

См. также 
 Шкалак — город и муниципалитет в Мексике.